Ana Paula Valadão – cantautrice brasiliana
 André Valadão – cantante e imprenditore brasiliano
 David Valadao – politico statunitense
 Mariana Valadão – cantante brasiliana